Парньї́-Філе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 13 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 248,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Парньї-Філен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Парньї-Філен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена